Михаэ́ль Вальххо́фер (; , , Австрия) — австрийский горнолыжник, чемпион мира 2003 года в скоростном спуске и серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в скоростном спуске. Специализировался в скоростных дисциплинах. Завершил карьеру в марте 2011 года.

Спортивная карьера

Кубок Европы, Кубок мира и чемпионаты мира 
В сезоне 1998/99 Михаэль выиграл Кубок Европы в общем зачёте и зачёте слалома.

Дебютировал в Кубке мира 6 января 1999 года в возрасте 23 лет на трассе слалома в словенской Краньской-Горе и сразу занял 9-е место, проиграв победителю менее секунды. Впервые поднялся на подиум на этапе Кубка мира 21 января 2001 года в комбинации в Кицбюэле. Через 2 года 26 января 2003 года там же в Кицбюэле в комбинации 27-летний Вальххофер одержал свою первую победу на этапах Кубка мира, на 47 сотых опередив норвежца Акселя Лунда Свиндаля.

На чемпионате мира 2003 года в швейцарском Санкт-Морице Михаэль выиграл золото в скоростном спуске, опередив норвежца Хьетиля Андре Омодта и чемпиона мира 1997 года в этой дисциплине швейцарца Брюно Кернена. Интересно, что на момент этой победы Вальххофер не поднимался на этапах Кубка мира в скоростном спуске выше второго места.

В сезоне 2004/05 Михаэль выиграл 3 этапа Кубка мира в скоростном спуске, а вместе с этим и зачёт Кубка мира в этой дисциплине, на 63 очка опередив американца Боде Миллера. В общем зачёте Кубка мира 2004/05 Вальххофер занял высшее в карьере 4-е место. На чемпионате мира 2005 года в итальянском Бормио Михаэль выиграл 3 медали: серебро в супергиганте (14 сотых уступил Боде Миллеру) и в командных соревнованиях, а также бронзу в скоростном спуске (чемпиону Боде Миллеру австриец уступил 0,87 сек).

В следующем сезоне 2005/06 Вальххофер выиграл два этапа в скоростном спуске и вновь первенствовал в зачёте этой дисциплины в Кубке мира, опередив на 31 очко Фрица Штробля. В общем зачёте Михаэль занял пятое место.

28 и 29 декабря 2006 года в итальянском Бормио Михаэль за 2 дня выиграл 2 скоростных спуска. Эти победы остались для него единственными в сезоне 2006/07, и в общем зачёте Кубка мира Михаэль занял лишь 16-е место. Следующий сезон Кубка мира также сложился не очень удачно — 2 победы на этапах в скоростном спуске, 14-е место в общем зачёте и третье в зачёте скоростного спуска.

В сезоне 2008/09 Михаэль выиграл лишь один этап в скоростном спуске, но выступал более стабильно и сумел в третий раз в карьере выиграть малый «Хрустальный глобус» в зачёте скоростного спуска, опередив Клауса Крёлля. В общем зачёте Кубка мира австриец был восьмым.

12 декабря 2009 года во французском Валь-д’Изере Михаэль выиграл свой второй в карьере супергигант на этапах Кубка мира спустя 5 лет после первой победы.

В сезоне 2010/2011 Михаэль повторил своё лучшее достижение сезона 2004/05, когда выиграл четыре этапа Кубка мира. В общем зачёте австриец занял пятое место, а в зачёте скоростного спуска лишь 12 очков (498 против 510) уступил швейцарцу Дидье Кюшу. После сезона 2010/11 завершил карьеру.

Всего за карьеру Вальххофер 240 раз стартовал на этапах Кубка мира и 49 раз поднимался на подиум, одержав 19 побед (14 — скоростной спуск, 3 — супергигант, 1 — комбинация, 1 — суперкомбинация). На протяжении 9 сезонов подряд (2002—2011) Михаэль выигрывал хотя бы один этап Кубка мира. Успешнее всего Вальххофер выступал в итальянской Валь-Гардене — там он выигрывал 4 раза. Семь раз за карьеру Михаэль заканчивал сезон в первой десятке общего зачёта Кубка мира (2003 — 9, 2004 — 7, 2005 — 4, 2006 — 5, 2009 — 8, 2010 — 10, 2011 — 5).

Выступления на зимних Олимпийских играх 
Вальххофер дебютировал на зимних Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Из-за высокой конкуренции в австрийской сборной Михаэль выступал только в комбинации. В скоростном спуске в рамках комбинации Михаэль показал пятое время (1,15 сек отставания от лидера Хьетиля Андре Омодта), но затем не сумел финишировать в первой попытке слалома.

Через 4 года на Олимпиаде в Турине в комбинации Вальххофер был пятым после скоростного спуска, но вновь не сумел финишировать в первой попытке слалома.

А вот в чистом скоростном спуске действующий обладатель малого «Хрустального глобуса» в этой дисциплине выступил в Турине гораздо успешнее. Михаэль стартовал десятым по счёту и на 0,6 сек опередил лидировавшего до этого момента Фрица Штробля. Один за другим стартовали претенденты на медали, но никто не мог подобраться вплотную к Вальххоферу. Ближе всех, в трёх десятых за Вальххофером, финишировал опытный швейцарец Брюно Кернен. В группе сильнейших оставался лишь 29-летний француз Антуан Денерья, последний раз побеждавший в скоростном спуске в 2003 году в Валь-Гардене, где он на 0,89 сек опередил именно Вальххофера. С самого старта Антуан захватил лидерство, не дав усомниться в своём превосходстве. На последней перед финишем временной отсечке француз выигрывал у Вальххофера 74 сотых, а на финише его преимущество составило 0,72 сек. Таким образом Денерья отобрал золото у Вальххофера, которое, казалось, уже было «в кармане» у австрийца. Из стартовавших после Денерья горнолыжников лучший показал лишь 28-е время.

На Олимпийских играх 2010 года Вальххофер занял 10-е место в скоростном спуске и 21-е место в супергиганте.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Кубок мира

Завоёванные Хрустальные глобусы 
 Скоростной спуск (3): 2004/05, 2005/06, 2008/09

Победы на этапах Кубка мира (19)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Михаэля Вальххофера 
 
 Вальххофер на сайте ski-db.com 

Горнолыжники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту